Anghelești se poate referi la:

 Localități din România:
 Anghelești, Alba
 Anghelești, Giurgiu
 Anghelești, Vrancea

Vezi și 
 Anghel (dezambiguizare)